Alain Bonnafous (1942-), économiste français ;
 Alain Bonnafous (1969-), footballeur français ;
 Irénée Bonnafous (1865-1947), résistant français ;
 Louis de Bonafous de Fontenai (1736-1806), prêtre jésuite, écrivain et journaliste contre-révolutionnaire français ;
 Max Bonnafous (1900-1975), ancien ministre du gouvernement de Vichy ;
 Simone Bonnafous (1955-), universitaire française.